De finale van de Jaarbeursstedenbeker van het seizoen 1969/70 werd gehouden op 22 en 28 april 1970. RSC Anderlecht nam het in zijn eerste Europese voetbalfinale op tegen het Engelse Arsenal FC. 

De heenwedstrijd vond plaats in het Stade Émile Versé in Anderlecht. De thuisploeg won met 3-1. In de terugwedstrijd op Highbury in Londen werd het 3-0 voor de Britten.

Het was de eerste keer dat een Belgische club de finale van een Europees toernooi bereikte.

Wedstrijdgegevens

1970
Sportevenement in Londen
Jaarbeurs
Jaarbeurs